Уолтер Брайт () — программист, известный как главный разработчик первого «родного» компилятора C++ Zortech C++ (позже ставшего Symantec C++, а затем Digital Mars C++) и создатель языка D. Владеет компанией Digital Mars.

Также известен как автор компьютерной игры Empire, одной из первых стратегических игр.

Ссылки 

 

Создатели языков программирования
Разработчики компьютерных игр
Выпускники Калифорнийского технологического института